Název Vápenice má více míst:

 Vápenice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Vápenice (Obory) – vesnice v obci Obory v okrese Příbram
 Vápenice (Vysoký Chlumec) – vesnice v obci Vysoký Chlumec v okrese Příbram
 Vápenice (Veverská Bítýška) – osada, část Veverské Bítýšky
 Vápenice (přírodní rezervace) – Přírodní rezervace v CHKO Železné hory
 Vápenice (přírodní památka) – Přírodní památka v okrese Prostějov
 Vápenice (Třeboňská pánev) – vrchol (542 m) jihozápadně od vsi Ledenice v okrese České Budějovice
 Vápenice (Křižanovská vrchovina) - vrchol (628 m) v okrese Žďár nad Sázavou
 Vápenice (jezero) - jezero severozápadně od Žďáru nad Sázavou

Externí odkazy